Vasilios ist der Name folgender Personen:
 Vasilios III.  (1846–1929), Patriarch von Konstantinopel (1925–1929) 
 Vasilios von Aristi (Vassilios Tsiopanas; * 1939), Vikarbischof der griechisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel
 Vasilios Konstantinou
 Vasilios Kotronias (* 1964), griechischer Schachspieler
 Vasilios N. Makrides (* 1961), orthodoxer Theologe und Religionswissenschaftler
 Vasilios Spanoulis
 Vasilios Xanthopoulos
 Vasilios Xydas
 Basil Zaharoff (Vasilios Zacharias; 1849–1936), griechischer Waffenhändler und Besitzer der Spielbank Monte Carlo

Siehe auch:
 Basil, Basileus, Basilius, Wassili